Максим'юк Анатолій Миколайович  — український актор, сценарист та режисер.

Життєпис 
Максим'юк Анатолій Миколайович народився в селі Рівня Верховинського району Івано-франківської області. 2004 року закінчив Верхньоясенівську ЗОШ. 2004 року вступив до Інституту мистецтв на спеціальність «Актор театру та кіно». З 2006 по 2008 роки працював актором в Івано-Франківському національному академічному обласному музично-драматичному театрі імені Івана Франка. З 2008 по 2010 роки працював актором в Коломийському академічному обласному українському драматичному театрі імені Івана Озаркевича. 2010 року вступив до КНУТКіТ ім. Карпенка-Карого на спеціальність «Режисура художнього фільму». Є членом експертної комісій при Раді з державної підтримки кінематографії.

Фільмографія

Фестивалі: 

 2013  ФОТО  (короткометражний фільм)  --     OIFF (shortfilm)
 2013 ХАБАР (короткометражний фільм)  --     OIFF (sortfilm)
 2015 ХАБАР (короткометражний фільм)  --     Відкрита ніч
 2015 ФОТО (короткометражний фільм)    --     KIFFF
 2017 ЧЕРВОНИЙ БУДИНОК (кіносценарій) -- КОРОНАЦІЯ СЛОВА (диплом)

Пітчинги: 

 2016  ЧЕРВОНИЙ БУДИНОК - пітчинг повнометражного ігрового  проекту --    ДЕРЖКІНО
 2018  НА ГРАНІ - пітчинг понометражного ігрового фільму   -----------------------     УКФ
 2019  НА ГРАНІ - пітчинг понометражного ігрового фільму   -----------------------     ДЕРЖКІНО
 2020  НА ГРАНІ пітчинг повнометражного ігрового фільму    ----------------------     ДЕРЖКІНО
 2021  КАТЕРИНА пітчинг сценарію серіалу ------------------------------------------------   DzygaMDB
 2021  В ОБІЙМАХ МЕЛЬПОМЕНИ пітчинг повнометражного ігрового фільму --  ДЕРЖКІНО
 2022  30 ДНІВ пітчинг сценарію повнометражного фільму -----------------------------  DzygaMDB

Цікаві факти 
Анатолій Максим'юк є праправнуком відмої Гуцульської співачки  Марії Кречунєк «Чукутихи»

Посилання 
 
 https://www.youtube.com/watch?v=_XlbmV-Otes&t=15s
 https://www.5.ua/kultura/skhidniak-u-kyievi-vpershe-pokazaly-film-pro-zhyttia-v-ato-dvokh-druziv-voiakiv-iaki-vrazhennia-hliadachiv-221971.html